Миницкий — фамилия:

 Миницкий, Дмитрий Андреевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1835; 26 ноября 1807.
 Миницкий, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5980; 3 декабря 1839.
 Миницкий, Михаил Иванович (1772—1829) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 2231; 26 ноября 1810.
 Миницкий, Николай Иосифович (род. 1942) — белорусский историк и методолог.
 Миницкий, Степан Иванович (1766—1840)  — вице-адмирал, военный губернатор Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний.